Mutai:
 Geoffrey (Kiprono) Mutai
 Kiprono Mutai (Chemwolo)
 John Mutai